Geografia:
 Jones (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma.
 Fort Jones, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Biografies:
 Alan Jones, pilot de Fórmula 1 australià.
 Benjamin Jones (Wigan, 1882 - ?), ciclista en pista anglès.
 Brian Jones (Cheltenham, Gloucestershire, 1942 - Hartford, Sussex, 1969), músic anglès de rock.
 Catherine Zeta-Jones (Ganwyd, Gal·les, 1969), actriu gal·lesa.
 Chuck Jones (1912 - 2002), animador, caricaturista, guionista, productor i director de pel·lícules d'animació.
 Danny Jones (1986, Bolton, Gran Manchester), vocalista i guitarrista anglès.
 David Gwenallt Jones (1899 – 1968), poeta, crític i erudit gal·lès.
 David Robert Jones (1947, Brixton), músic anglès.
 Edward Coley Burne-Jones (Birmingham, 1833-98), pintor anglès.
 Gwyneth Jones (Pantnewynydd, Gal·les, 1936), soprano britànica.
 Inigo Jones (Smithfield, Londres, 1573 - 1652), arquitecte britànic.
 January Jones (Sioux Falls, Dakota del Sud, 1978), actriu estatunidenca.
 Jim Jones (Crete, Indiana, 1931 – Jonestown, Guyana, 1978), religiós estatunidenc.
 John Campbell-Jones, pilot de curses automobilístiques britànic.
 Marie Smith Jones (Còrdova, 1918 - Anchorage, 2008), darrer parlant de la llengua eyak, de l'Alaska sud-central.
 Peter Jones (Hamilton, Ontario, 1802 - Brantford, 1856), intel·lectual chippewa.
 Shirley Jones (1934, Charleroi, Pennsilvània), actriu estatunidenca
 Thomas Rupert Jones (Cheapside, Londres, 1819 − Chesham Bois, Buckinghamshire, 1911), geòleg i paleontòleg anglès.
 Tom Jones (Pontypridd, 1940), cantant de música pop del País de Gal·les.
 Tom Jones (pilot), pilot de curses automobilístiques estatunidenc
 Tommy Lee Jones (San Saba, Texas, (Estats Units ) 1946), actor i director de cinema estatunidenc.
 Virginia Clara Jones (Saint Louis, 1920 - Thousand Oaks, 2005), actriu de cinema estatunidenca.
 William Jones, diversos personatges.
 Cinema:
 Indiana Jones, personatge fictici, arqueòleg aventurer i professor universitari.
 Indiana Jones i el temple maleït, pel·lícula dirigida per Steven Spielberg estrenada el 1984.
 Indiana Jones i l'última croada, pel·lícula d'aventures dirigida per Steven Spielberg estrenada el 1989 
 Indiana Jones i el regne de la calavera de cristall, pel·lícula d'aventures dirigida per Steven Spielberg estrenada el 2008.
 Along Came Jones o "El cavaller de l'oest", pel·lícula estatunidenca dirigida per Stuart Heisler estrenada el 1945.
 Bridget Jones: The Edge of Reason, comèdia romàntica de 2004 dirigida per Beeban Kidron.
 Miscel·lània:
 Potencial de Lennard-Jones, model matemàtic.
 Mitjana Industrial Dow Jones, índex borsari.
 Proteïna de Bence Jones, globulina monoclonal que es troba a la sang o a l'orina.
 Proteïna de Bence-Jones, polipèptid albumosa.
 El diari de Bridget Jones, novel·la de Helen Fielding publicada el 1996.
 Ratpenat nasofoliat de Jones (Hipposideros jonesi) mamífer oriünd de l'Àfrica Central.